

Каргалейська сільська рада — сільське поселення, Вадінський район, Пензенська область
 Каргалейська сільська рада — сільське поселення, Шемишейський район, Пензенська область